Калино́вская — женская форма польской фамилии ) и топоним:

Фамилия 
 Калиновская, Анна Константиновна (род. 1985) — белорусская баскетболистка.
 Калиновская, Валентина Фёдоровна (род. 1938) — советская балерина.
 Калиновская, Галина Ивановна (1917—1997) — советская актриса.
 Калиновская, Дина Михайловна (1934—2008) — русская писательница и драматург.
 
 Калиновская, Юлия Александровна (род. 1983) — российская гребчиха.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Калиновская — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Калиновская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Калиновская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Калиновская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Калиновская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Калиновская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Калиновская — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Калиновская — станица в Наурском районе Чеченской республики.
 Калиновская — до 1867 г. название села Калиновского в Александровском районе Ставропольского края.

См. также